Se også 945 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
45
Artikler om enkelte år